Это полный список гонщиков Формулы-1, которые участвовали в этапах чемпионата мира, но ни разу не принимали участие в гонке. На конец сезона 2022 года их 144.

Примечание

Ссылки 
 Энциклопедия Формулы 1: 1950—2009

Списки, связанные с Формулой-1
Пилоты Формулы-1